Васил Петров може да се отнася за:
 Васил Петров (1840 – 1873), български революционер от националноосвободително движение
 Васил Петров (1885 – ?), български революционер от ВМОРО
 Васил Петров (р. 1931 г.), български архитект
 Васил Петров (р. 1961 г.), български художник
 Васил Петров (р. 1964 г.), български певец, композитор, художник
 Васил Петров (р. 1973 г.), български футболист